Ainge ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Ainge (* 1959), US-amerikanischer Basketball- und Baseballspieler sowie Manager 
 Ron Ainge (1920–2008), walisischer Fußballspieler
 Simon Ainge (* 1988), englischer Fußballspieler